Oldřich Coufal  (29. dubna 1942, Ivanovice na Hané) je významným brněnským fyzikem.

Senior researcher at Department of Electrical Power Engineering of Faculty of Electrical Engineering and Communication, Brno University of Technology.

Životopis 

Oldřich Coufal se narodil v Ivanovicích na Hané v rodině živnostníka-drobného obchodníka Oldřicha Coufala a jeho ženy Květoslavy. Má dvě starší sestry Janu a Radku.

Po studiu gymnázia ve Vyškově z politických důvodů  pracoval 2 roky v průmyslu. Teprve poté mu bylo umožněno studium na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Zde se seznámil se svou budoucí ženou Yvonou Borůvkovou, dcerou významného matematika Otakara Borůvky. Spolu mají dvě děti - Oldřicha a Jitku.

Zaměření výzkumu 

Celý svůj profesní život působí na Vysokém učení technickém v Brně jako vědecký pracovník.

Od roku 1970 do roku 1986 

Výpočet magnetických polí a optimalizace supravodivých sedlových cívek magnetu MHD generátoru; výsledky byly publikovány v:

Coufal, O.: Magnetic field and optimization of superconducting saddle coils of the magnet of MHD generator;

Studie CSAV, Nr. 22, 1986, 127 pp, Academia Publishing House, Praha.

Od roku 1986 do současnosti 
Výpočetní metody složení a termodynamických vlastností soustav při teplotách do 50 kK a tlacích do 10 MPa.

Výpočet proudové hustoty ve skupině dlouhých pevných paralelních vodičů.

Publikace od roku 2001 

Coufal, O.: Transient and Steady Current in a Series RL Circuit. IEEE Access 10 (2022), 87745-87753, https://doi.org/10.1109/ACCESS.2022.3199067

Coufal, O.: Transient Current Density in a Pair of Long Parallel Conductors. In: Henninger, H., Suzdaltsev, A. (Editors) Prime Archives in Applied Sciences (2022), 1-15. Hyderabad, India: Vide Leaf.
https://videleaf.com/product/prime-archives-in-applied-sciences/ 

Coufal, O.: Study on Resistance and Inductance of Solid Conductors. In: Mahul, N. (Editor) Technological Innovation in Engineering Research Vol. 2 (2022), 71-96. Book Publisher International, Hooghly, India, DOI: 10.9734/bpi/tier/v2/16027D

Coufal, O.: Thermodynamic properties for Ar-Al, Ar-Cu and Ar-Fe mixtures from 0.3 kK up to 4 kK for 1 atm. Phys. Scr. 96 (2021), 12, Article ID 125630 (12pp), DOI: 10.1088/1402-4896/ac2d7d

Coufal, O.: Eddy Currents in a Group of Long Solid Parallel Conductors. In: Reimer, A. (Editor) Horizons in World Physics 305 (2021), 195-222. Nova Science Publisher, New York, DOI: 10.52305/ZDXX7102

Coufal, O.: Transient Current Density in a Pair of Long Parallel Conductors. Appl. Sci. 11 (2021), 15, 6920, DOI: 10.3390/app11156920

Coufal, O., Pavliąová, G., Toman, P.: Historie elektroenergetiky na VUT v Brně. Energetika 70 (2020), 3, 146-151.

Coufal, O., Radil, L.: Self-induction in two long parallel conductors connected to sinusoidal voltage source. Phys. Scr. 95 (2020), Article ID 065503 (9pp), DOI: 10.1088/1402-4896/ab7dd2

Bartlova, M., Coufal, O., Veklich, A. N., Pokorny, J.: Equilibrium composition of thermal plasma with copper and chromium vapours admixtures. Plasma Physics and Technology 6 (2019), 3, 251-255, DOI: 10.14311/ppt.2019.3.251

Coufal, O.: Current density in a group of long parallel conductors. Phys. Scr. 94 (2019), Article ID 125504 (11pp), DOI: 10.1088/1402-4896/ab386c

Coufal, O., Batora, B., Radil, L., Toman, P.: Simple calculation of eddy currents in a long passive conductor. Int. J. Appl. Electromagn. Mech. 61 (2019), 2, 201-224, DOI: 10.3233/JAE-180118

Coufal, O., Radil, L., Toman, P.: Magnetic field and forces in a pair of parallel conductors. Int. J. Appl. Electromagn. Mech. 56 (2018), 243-261, DOI: 10.3233/JAE-170077

Coufal, O., Toman, P.: Condensed species in products of reaction of SF6 with Cu up to 4000 K. J. Phys. D: Appl. Phys. 51 (2018), Article ID 025202 (16 pp), DOI: 10.1088/1361-6463/aa9b73

Coufal, O.: Faraday's law of electromagnetic induction in two parallel conductors. Int. J. Appl. Electromagn. Mech. 54 (2017), 2, 263-280, DOI: 10.3233/JAE-160123

Coufal, O.: Current density in two parallel cylindrical conductors and their inductance. Electr. Eng. 99 (2017), 2, 519-523, DOI: 10.1007/s00202-016-0378-1

Kloc, P., Aubrecht, V., Bartlova, M., Coufal, O., Rümpler, Ch.: On the Selection of Integration Intervals for the Calculation of Mean Absorption Coefficients. Plasma Chem. Plasma Process. 35 (2015), 1097-1110, DOI: 0.1007/s11090-015-9648-3

Adineh, V. R., Coufal, O., Bartlova, M.: Calculation of net emission coefficient of electrical discharge machining arc plasmas in mixtures of nitrogen with graphite, copper and tungsten. J. Phys. D: Appl. Phys. 48 (2015), Article ID 405202 (13 pp), DOI: 10.1088/0022-3727/48/40/405202

Kloc, P., Aubrecht, V., Bartlova, M., Coufal, O.: Radiation transfer in air and air-Cu plasmas for two temperature profiles. J. Phys. D: Appl. Phys. 48 (2015), Article ID 055208 (13 pp), DOI: 10.1088/0022-3727/48/5/055208

Coufal, O.: Sto let od narozaní prof. Ing. Z. Pavlíčka, DrSc. Energetika 64 (2014), 12, 666-667.

Coufal, O.: Thermodynamic properties of reaction mixture of air and copper up to 4000 K for 0.05 to 2 MPa. J. Phys. D: Appl. Phys. 47 (June 2014), Article ID 255202 (12pp), DOI: 10.1088/0022-3727/47/25/255202

Coufal, O.: Current density in two solid parallel conductors and their impedance. Electr. Eng. 96 (2014), 287-297, DOI: 10.1007/s00202-014-0296-z

Coufal, O.: On resistance and inductance of solid conductors.
Journal of Engineering Vol. 2013, Article ID 526072 (14 pp), DOI: 10.1155/2013/526072

Coufal, O.: A method for the accurate and smooth approximation of standard thermodynamic functions. Computer Physics Communications, 184 (2013), 194-200, DOI: 10.1016/j.cpc.2012.08.015 New version program summary. 184 (2013), 1810-1811, DOI: 10.1016/j.cpc.2013.02.022

Adineh, V. R., Coufal, O., Zivny, O.: Thermodynamic and radiative properties of plasma excited in EDM process through N2 taking into account Fe. IEEE Transactions on Plasma Science, 40 (2012), 2723-2735, DOI: 10.1109/TPS.2012.2210568

Coufal, O.: On inductance and resistance of solitary long solid conductor. Acta Technica 57 (2012), 75-89; http://journal.it.cas.cz

Coufal, O.: Comments on skin effect in solitary solid tubular conductor. Adv. Math. Phys. Vol. 2011, Article ID 983678 (13 pp), DOI: 10.1155/2011/983678

Coufal, O., Zivny, O.: Composition and thermodynamic properties of thermal plasma with condensed phases. Eur. Phys. J. D 61 (2011), 1, 131-151, DOI: 10.1140/epjd/e2010-10211-3

Aubrecht, V., Bartlova, M., Coufal, O.: Radiative emission from air thermal plasmas with vapour of Cu or W. J. Phys. D: Appl. Phys. 43 (2010), Article ID 434007 (11pp), DOI: 10.1088/0022-3727/43/43/434007

Coufal, O.: Current density in a long solitary tubular conductor. J. Phys. A: Math. Theor. 41 (2008), Article ID 145401(14pp), DOI: 10/1088/1751-8113/41/14/145401

Coufal, O.: Current density in a pair of solid coaxial conductors. Electromagnetics 27 (2007), 5, 299-320.

Coufal, O.: Composition and thermodynamic properties of thermal plasma up to 50 kK. J. Phys. D: Appl. Phys. 40 (2007), 3371-3385, DOI: 10.1088/0022-3727/40/11/018

Coufal, O., Zivny, O.: Interval of occurrence of a component in thermal plasma. Czech. J. Phys. 56 (2006), B1401-B1406.

Coufal, O., Sezemsky, P., Zivny, O.: Database system of thermodynamic properties of individual substances at high temperatures. J. Phys. D: Appl. Phys. 38 (2005), 1265-1274, DOI: 10.1088/0022-3727/38/8/026

Coufal, O., Bartlova, M.: Influence of concentration on the values of recombination and ionization rate coefficients of atoms S and F. Czech. J. Phys. 54 (2004), C665-C670.

Artlova, M., Coufal, O.: Comparison of some models of reaction kinetics in HV circuit breakers with SF6 after current zero. J. Phys. D: Appl. Phys. 35 (2002), 3065-3076, http://iopscience.iop.org/0022-3727/35/23/

Coufal, O., Sezemsky, P.: On the formal correctness of the reaction kinetics model and its solution in HV circuit breakers after current zero. J. Phys. D: Appl. Phys. 34 (2001), 2174-2184, http://iopscience.iop.org/0022-3727/34/14/

Seznam publikací s odkazem na abstrakt, popř. plný text je na webové stránce VUT: https://www.vut.cz/lide/oldrich-coufal-574/publikace#navigace-vizitka

Poznámky

Reference

Související články 
 Vysoké učení technické v Brně
 Brno

Externí odkazy 
 Profesní životopis
 Informace na www VUT